Thompson River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Thompson River (Victoria)
 Thompson River (Queensland)

in Kanada:
 Thompson River (Fraser River)
 Thompson River (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Thompson River (Clark Fork), Fluss in Montana 
 Thompson River (Grand River), Fluss in Iowa und Missouri
 Thompson River (Whitewater River), Fluss in North und South Carolina 

Siehe auch:
 Thomson River